2-й стрелковый Хинганский корпус — общевойсковое тактическое соединение (стрелковый корпус) Вооружённых Сил СССР.

История 
Сформирован в мае 1942 года в Иркутске. При формировании корпуса в его состав вошли 399-я стрелковая дивизия, 229-я стрелковая бригада и 51-я кавалерийская дивизия. В постоянный состав корпуса входили 10-й отдельный батальон связи, 967-й отдельный сапёрный батальон и 1999-я полевая почтовая станция. Вскоре стрелковые части были отправлены на фронт, а корпус объединил в себе другие соединения. Состав корпуса до 1945 года неоднократно менялся, в боевых действиях на советско-германском фронте корпус не участвовал.

До июня 1945 года корпус находился в непосредственном подчинении Забайкальского фронта, затем вошёл в состав 36-й армии

В действующей армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.

8 августа 1945 года представитель правительства СССР заявил японскому послу о присоединении СССР к Потсдамской декларации и объявлении войны Японии.

9 августа на рассвете Красная Армия начала боевые действия в Маньчжурии, началась Советско-японская война.

2-й стрелковый корпус 36-й армии Забайкальского фронта вслед за передовыми отрядами форсировал реку Аргунь, преодолел горный хребет Хайрхан. Уже к вечеру 9 августа он подошёл к Хайлару, но чтобы не терять темпа наступления, вместе с 206-й танковой бригадой, корпус был направлен в обход города через Нежен-Булак в направлении станции Якеши с задачей преследовать и разгромить японскую 119-ю пехотную дивизию. 12 августа 1945 года состоялся короткий бой за станцию Якеши.

За четверо суток корпус стремительно продвинулся на 180 километров, занял основные перевалы Большого Хинганского хребта, обеспечив прорыв 36-й армии в глубину территории Маньчжурии. В плен было захвачено  японцев.

К 19 августа 1945 года соединения корпуса подошли к Цицикар, где был получен приказ о разоружении японских войск в районе Сыпин и Гунчжулин, куда соединения 2-го стрелкового корпуса прибыли к 26 августа 1945 года и где закончили войну

За отличие в войне корпусу было присвоено почётное наименование «Хинганский»

Боевой состав 
Приводится только по состоянию на Советско-японскую войну

Командиры 
 генерал-майор Петров, Даниил Ефимович (28.05.1942 — 20.07.1945)
 генерал-лейтенант Лопатин, Антон Иванович (20.07.1945 — 14.03.1946)

Примечания

Литература 
 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.1. М., 1987. Лопатин Антон Иванович.

Ссылки 
 Сайт Герои страны. Лопатин Антон Иванович.

Стрелковые корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году